Waidhofen an der Thaya (district)
 Waidhofen an der Thaya (gemeente)